Tusker steht für

 ein Volk, die Etrusker 
 ein Elefantenbulle mit Anlagen für Riesenwuchs und besonders große Stoßzähne, siehe Afrikanischer Elefant
 Tusker (Biermarke), ein Bier, siehe East African Breweries